MTY steht für:
 Flughafen Monterrey (IATA-Code), Flughafen von Monterrey, Mexiko
 Air Montegomery (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft
 Merthyr Tydfil County Borough (ISO 3166-2:GB-Code), Principal Area in Südwales

mty steht für:
 Nabi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Torricelli-Sprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung